Флаг муниципального образования «город Десного́рск» Смоленской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 октября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5764.

Флаг составлен на основании герба города Десногорска, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из шести чередующихся белых и голубых полос, разделённых чешуйчатыми линиями в соотношении 10:1:1:1:1:9, и несущее посередине фигуру из герба города, выполненную красным и жёлтым цветом.

Фигура из герба города представляет собой «золотой, заполненный червленью знак атома, вместо ядра имеющий золотого обращённого вправо и обернувшегося влево голубя, вписанного в золотое же кольцо».

Обоснование символики 
Десногорск — город, который возник при строительстве Смоленской АЭС как посёлок энергетиков.

Главная фигура флага — знак атома, отражает особенность становления города и его специфику.

Сочетание красного и жёлтого цвета символизируют свет и тепло, которые даёт людям энергия станции. Голубь — символ мира, спокойствия, гармонии — подчёркивает мирное служение атома человеку.

Город расположен на живописных берегах Десногорского водохранилища, самого крупного в области. На флаге водохранилище отражено волнистыми поясами и переменой цвета, геральдическим приёмом, аллегорически отражающим верхний и нижний бьефы, создаваемые плотиной.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, уважения, стабильности, интеллекта, энергии.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ чести, безупречности, преданности, истины.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги с изображением атома
Флаги с изображением голубя